Bitze ist der Name folgender Orte:

 Bitze, Ortsteil der Gemeinde Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bitze (Morsbach), Ortsteil von Morsbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bitze (Leuscheid), ehemalige Ortschaft in der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bitze steht für
 Streuobstwiese 

Siehe auch:
 Bitz und Bitz (Begriffsklärung)
 Bitzen und Bitzen (Much), Ortsteil von Much im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bitzer
 Bize